Baeza kan syfta på:

Antarktis 

 Baeza (ö),

Spanien 

 Baeza, kommun i Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Baeza (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén,